

Хроника југословенских владара 
 1. децембар 1918. – 16. август 1921. Краљ Петар I Карађорђевић
 16. август 1921. – 9. октобар 1934. Краљ Александар Карађорђевић
 9. октобар 1934. – 29. новембар 1945. Краљ Петар II Карађорђевић
 9. октобар 1934. - 27. март 1941. Намесништво: Кнез Павле Карађорђевић, Иво Перовић и Раденко Станковић
 29. децембар 1945. – 14. јануар 1953. Председник Иван Рибар
 14. јануар 1953. – 4. мај 1980. Јосип Броз Тито
 4. мај 1980. – 15. мај 1980. Председник председништва Лазар Колишевски
 15. мај 1980. – 15. мај 1981. Цвијетин Мијатовић
 15. мај 1981. – 15. мај 1982. Сергеј Крајгер
 15. мај 1982. – 15. мај 1983. Петар Стамболић
 15. мај 1983. – 15. мај 1984. Мика Шпиљак
 15. мај 1984. – 15. мај 1985. Веселин Ђурановић
 15. мај 1985. – 15. мај 1986. Радован Влајковић
 15. мај 1986. – 15. мај 1987. Синан Хасани
 15. мај 1987. – 15. мај 1988. Лазар Мојсов
 15. мај 1988. – 15. мај 1989. Раиф Диздаревић
 15. мај 1989. – 15. мај 1990. Јанез Дрновшек
 15. мај 1990. – 15. мај 1991. Борисав Јовић
 15. мај 1991. – 30. јун 1991. Сејдо Бајрамовић (в.д.)
 30. јун 1991. – 5. децембар 1991. Стјепан Месић
 5. децембар 1991. - 15. јун 1992. Бранко Костић (в.д.)
 15. јун 1992. – 1. јун 1993 Председник Добрица Ћосић
 1. јун 1993 – 25. јун 1993 Милош Радуловић (в.д.)
 25. јун 1993 – 25. јун 1997 Зоран Лилић
 25. јун 1997 – 23. јул 1997 Срђа Божовић (в.д.)
 23. јул 1997 – 7. октобар 2000 Слободан Милошевић
 7. октобар 2000 – 7. март 2003 Војислав Коштуница
 7. март 2003 - 3. јун 2006 Светозар Маровић

Види још 
 Списак влада Југославије
 Југославија (вишезначна одредница)
 Председници Југославије

Историја Југославије